Everything Dies – singolo dei Type O Negative del 1999
 Everything Dies – singolo degli Shining del 2017